Ёсимото () — японская фамилия: 
 Ёсимото, Банана (род. 1964) — японская писательница.
 Ёсимото, Такааки (1924—2012) — японский литературный критик, поэт, публицист и философ-марксист.
 Ёсимото, Такаси (род. 1942) — японский врач, нейрохирург, президент университета Тохоку.
 Ёсимото, Хироки (род. 1980) — японский автогонщик.
 Ёсимото, Хисая (род. 1973) — японский тяжелоатлет.

См. также 
 Имагава Ёсимото (Ёсимото — имя, 1519—1560) — 9-й глава рода Имагава, даймё эпохи Сэнгоку Дзидай и доминировавший военачальник в регионе Токайдо.